Obiectivismul se poate referi la, 

 Oricare din punctele de vedere care subliniază obiectivitatea, sub o formă sau alta, precum sunt:
 Obiectivitate (filozofie), convingerea filozofică că realitatea este total independentă de mintea omului
 Obiectivitate (știință), valoare și convingere din știință, care este constant la curent cu practicarea științei și descoperirea adevărului științific
 Anti-psihologism, ori obiectivism logic, convingerea că regulile logicii sunt independente de minte
 Universalism moral sau obiectivism moral, viziunea că anumite considerații etice sunt absolute
 Obiectivism (Ayn Rand), sistem filozofic creat de Ayn Rand, care afirmă adevăratele cunoștiințe sunt obiective metafizic
 Mișcarea obiectivistă, mișcare formată de studenții, respectiv de cei ce urmau filozofia lansată de Ayn Rand
 Partidul obiectivist, partid politic american, care se ghidează după ideile filozofice ale obiectivismului lui Rand
 Obiectivism (poezie), grup de scriitori moderniști, care s-au lansat în anii 1930

A se vedea și articolele 
 Obiect (dezambiguizare)
 Obiectiv (dezambiguizare)
 Obiectivitate (dezambiguizare)

Filozofie
Logică
Poezie
Știință